Ancelle dell'Immacolata (S.A.I.), fondate a Santa Maria Capua Vetere da Donato Giannotti.
 Ancelle dell'Immacolata (A.I.P.), fondate a Parma da Anna Maria Adorni.
 Ancelle dell'Immacolata Bambina (E.I.N.), fondate in Messico nel 1901.
 Ancelle dell'Immacolata Concezione di Stara Wieś, ramo della congregazione fondata da Edmund Bojanowski.
 Ancelle dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria di Luboń, ramo della congregazione fondata da Edmund Bojanowski.
 Ancelle della Genitrice di Dio Vergine Immacolata Concezione di Dębica (B.D.N.P.), ramo della congregazione fondata da Edmund Bojanowski.
 Ancelle dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria di Slesia, ramo della congregazione fondata da Edmund Bojanowski.
 Ancelle della Beata Vergine Maria Immacolata (S.A.M.I.), fondate in Ucraina nel 1892.
 Ancelle di Maria Immacolata (E.M.I.), fondate a Valencia da Juana María Condesa Lluch.
 Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria (I.H.M.), fondate nel Michigan da Louis-Florent Gillet.
 Suore Ancelle del Cuore Immacolato di Maria (S.C.I.M), fondate a Québec da Marie-Josephe Fitzbach.